El apellido Berezovsky puede referirse a:
 Boris Berezovsky (pianista), pianista ruso.
 Boris Berezovsky (empresario), empresario ruso.
 Maksym Berezovsky, compositor ucraniano, cantante de ópera y violinista.
 Roman Berezovsky, futbolista armenio de origen ruso.